Фэрис () — английская фамилия. Известные носители:
 Фэрис, Анна (род. 1976) — американская комедийная актриса, певица и продюсер.
 Фэрис, Валери (род. 1958) — американский кинорежиссёр и клипмейкер, лауреат MTV Video Music Awards, премий «Грэмми» и «Независимый дух».
 Фэрис, Келли (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Фэрис, Шон (род. 1982) — американский актёр и модель.

См. также